«Ветер демонов» () — низкобюджетный фильм ужасов. Съёмки проходили в 1989 году в Таузенд-Оукс, Калифорния.

Сюжет 
После последней встречи Кори с отцом, старик покончил с собой, вскрыл себе вены. Это стало последней каплей, ведь и раньше на ферме отца творилось что-то неладное. И вот, Кори с друзьями приехал на старую ферму, чтобы во всём разобраться. Они останавливаются в придорожном кафе с заправкой, и его пожилой владелец очень настоятельно не рекомендует им ехать дальше. Но Кори полон решимости докопаться до истины. Последним предупреждением становится распятый скелет у въезда на ферму. Машины друзей глохнут, будто сговорившись, и весёлая компания оказывается в ловушке. Выбраться из неё удастся немногим, ведь им будут противостоять и силы ада, и примкнувшие к ним толпы зомби. В довольно путаной и нелогичной концовке Кори сможет спастись и проникнуть в мрачную историю своей семьи.

В ролях 
 Эрик Ларсон — Кори
 Франсин Лапенси — Элейн
 Руфус Норрис — Харткорт
 Джек Вогел — Стейси
 Стивен Квадрос — Чак
 Марк Девид Фрицше — Джек
 Шерри Ли — Бонни
 Бобби Джонстон — Делл
 Линн Кларк — Терри
 Ричард Габаи — Вилли
 Миа М. Руиз — Рина
 Ким Сантелль — Гэрриет
 Стелла Кастнер — бабушка Реджина
 Аксель Туви — Джордж
 Джек Джейкобсон — отец Кори
 Си Ди Джей Коко — Великий Демон
 Джефри Урбах — Демон
 Лу Даймонд Филипс — эпизод

См. также 
 Зловещие мертвецы (фильм)

Примечания

Ссылки 
 
 Обзор на nightmares.ru

Фильмы ужасов 1990 года
Фильмы ужасов США
Фильмы о демонах
Фильмы ужасов на религиозную тему
Фильмы на английском языке
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Молодёжные фильмы